Ölmez ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „unsterblich, unvergänglich“.

Namensträger

Familienname 
 Ali Ölmez (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Cahit Ölmez (* 1963), niederländischer Schauspieler türkischer Herkunft
 Denis Ölmez (Denis „Marshall“ Ölmez; * 1984), deutscher Schauspieler und Stuntkoordinator
 Orhan Ölmez (* 1978), türkischer Popsänger und -komponist
 Recep Ölmez (* 1953), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Ölmez (Bingöl), Ortschaft im türkischen Landkreis Kiğı

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname